Rhopalura är ett släkte av djur som beskrevs av Giard 1877. Enligt Catalogue of Life ingår Rhopalura i familjen Rhopaluridae, fylumet stavsimmare och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Rhopaluridae, ordningen Plasmodigeneida, fylumet stavsimmare och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Stavsimmare
Rhopalura